Ел Таренго има више значења:

 Ел Таренго (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Таренго (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Таренго (Екуандурео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику